Скания (Сконеланд; ; ; ; ) — исторический регион на юге Швеции, состоящий из трёх бывших датских провинций Сконе, Халланда и Блекинге, приблизительно совпадающих с тремя современными ленами: Сконе, Халланд и Блекинге. До 1658 года входила в состав Дании под названием Восточных провинций. Остров Борнхольм, тогда же отошедший к Швеции, но позднее возвращённый Дании, также иногда включается в состав Скании.

В языковом отношении Скания заметно отличается от остальной Швеции, так как в ней говорят на сканском наречии, более близком к датскому языку, чем к шведскому.

См. также 

 Сконе (провинция)
 Сконе (лен)
 Сконское наречие

Литература 

 Alenäs, Stig (2003). Loyalty — Rural Deans — Language Studies of 'Swedification' in the Church in the Lund Diocese during the 1680s. (Lojaliteten, prostarna, språket. Studier i den kyrkliga «försvenskningen» i Lunds stift under 1680-talet). Dissertation 2003, Lund Universitety.
 Ambrius, J (1997). Skånelands historia, ISBN 91-971436-2-6
 Andersson, Ingvar (1956). A History of Sweden. Praeger, 1956
 Andrén, Anders (2000). «Against War! Regional Identity Across a National Border in Late Medieval and Early Modern Scandinavia». International Journal of Historical Archaeology, Vol. 4:4, Dec. 2000, pp. 315—334. ISSN 10927697.
 Bache, Niels (1884). Nordens Historie. Forslagsbureauet i Kjøbenhavn, 1884.
 Damsholt, Nanna (1981). «Women in Medieval Denmark». In Danish Medieval History, New Currents. Eds. Niels Skyum-Nielsen and Niels Lund. Museum Tusculanum Press, 1981. ISBN 87-88073-30-0.
 "Del 3: Skåneland. Svenska Dialektmysterier. SVT Online, 25 Jan. 2006
 Eringsmark Regnéll, Ann-Louise (2006). «Fredsfördraget firas i Altranstäd». Populär Historia, online edition, 31 August 2006.
 Forte, Angelo, Richard Oram and Frederick Pedersen (2005). Viking Empires. Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-521-82992-5.
 «Frederik IV», Kongehusets historie: Kongerækken. The Danish Monarchy.
 Frost, Robert I. (2000). The Northern Wars, 1558—1721. Longman, Harlow, England; 2000 ISBN 0-582-06429-5
 «Götaland» (2007). Nationalencyklopedin, 5 February 2008.
 Gustafsson, Harald (2003). «Att göra svenskar av danskar? Den svenske integrationspolitikens föreställningsvärld 1658—1693». Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet. Eds.Karl-Erik Frandsen and Jens Chr.V. Johansen. Narayana Press. ISBN 87-89224-74-4, p. 35-60.
 Hoffmann, Erich (1981). «The Unity of the Kingdom and the Provinces in Denmark During the Middle Ages». In Danish Medieval History, New Currents. Eds. Niels Skyum-Nielsen and Niels Lund. Museum Tusculanum Press, ISBN 87-88073-30-0.
 «Lensregnskaberne 1560—1658». Danish National Archives.
 Lindquist, Herman (1995). Historien om Sverige — storhet och fall. Norstedts Förlag, 2006. ISBN 91-1-301535-4.
 Lisk, Jill (1967). The Struggle for Supremacy in the Baltic: 1600—1725. Funk & Wagnalls, New York, 1967.
 Mathisen, Trygve (1952). Fra Bondeoppbud til Legdshær. Guldendal Norsk Forlag, 1952.
 Moberg, Vilhelm (1971).  History of the Swedish People Vol. 2: From Renaissance to Revolution. Transl. Paul Britten Austin, University of Minnesota Press, 2005, ISBN 0-8166-4657-0. (Swedish original: Min Svenska Historia II. Nordstedt & Söners Förlag, 1971).
 Olsson, Sven-Olof (1995).  Medeltida danskt järn, framställning av och handel med järn i Skåneland och Småland under medeltiden. Halmstad University. ISBN 91-972579-0-7.
 Østergård, Uffe (1997). «The Geopolitics of Nordic Identity — From Composite States to Nation States». The Cultural Construction of Norden. Øystein Sørensen and Bo Stråth (eds.), Oslo: Scandinavian University Press 1997, 25-71.
 «Peasant Rebellion». In The Agricultural Revolution. Educational material for Scanian and Danish highschools, produced by Oresundstid.
 Petrén, Birgitta (1995). «Ett liv fyllt av skandaler». Populär Historia 2/1995.
 Roslund, Carl-Axel (2003). Motion Skånsk historia. 2003/04:Ub277. (In Swedish).
 Sawyer, Bridget and Peter (1993). Medieval Scandinavia. University of Minnesota Press, 1993.
 Sawyer, P.H. (1982). Kings and Vikings. Routledge, 1982.
 Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Det Kongelige Bibliotek, Denmark.
 Scott, Franklin D. (1988). Sweden; the Nation’s History. Southern Illinois Press, 1988.
 «Skånelandskapen» (2008). In Nationalencyclopedin.
 «Skåneland» (1917). In Nordisk Familjebok.
 «Skåneland» (2008). In Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)
 Skansjö, Sten (1997). Skånes historia. Lund, ISBN 91-88930-95-5.
 Stiles, Andrina (1992). Sweden and the Baltic, 1523—1721. Hodder & Stoughton, 1992. ISBN 0-340-54644-1.
 Svensson, Sixten (2005). Sanningen om Snapphanelögnen. ISBN 91-975695-1-8.
 «Sweden Democrats to Collect State Support». Sveriges Radio, 21 Nov. 2006. Retrieved 17 Dec. 2006.
 Thurston, Tina L. (2001). Landscapes of Power, Landscapes of Conflict: State Formation in the South Scandinavian Iron Age. Kluwer Academic, NY, ISBN 0-306-46320-2.
 Thurston, Tina L. (1999). «The knowable, the doable and the undiscussed: tradition, submission, and the 'becoming' of rural landscapes in Denmark’s Iron Age». Dynamic Landscapes and Socio-political Process. Antiquity, 73, 1999: 661-71
 Vikør, Lars S. (2000). «Northern Europe». In Language and Nationalism in Europe. Eds. Stephen Barbour, Cathie Carmichael. Oxford University Press. ISBN 0-19-823671-9.
 Wallin, Gunnel (1999). «Motion Skånelands och andra regioners historia». Motion till riksdagen 1999/2000:Ub239. (In Swedish)

Ссылки 

 Scania — Scania Future Foundation, a regionalist organization in Scania
 Terra Scaniae — a history project for Middle- and Highschool educators, supported by Region Scania’s culture department — Kultur Skåne — and the Foundation Culture of the Future, established by the Swedish Government.
 Codex Runicus — a manuscript from c. 1300 containing Scanian law
 Øresundstid — a cooperative educational project established by Scanian and Danish history teachers, funded by EUs InterregIIIA-program, the Danish Department of Education and others, 2004—2006.
 Magnus of Norway and Sweden titled as King of Terra Scania — a history site
 Föreningen Skånelands Framtid — a cultural, regionalist organization in Scania
 Danish-Scanian Organization — a cultural, regionalist organization in Denmark
 Skaansk Fremtid — a cultural, regionalist organization in Denmark
 Skåneland on the web — links to various Scanian regionalist websites

Исторические области Швеции